Кипър се поделя на 6 окръга (на гръцки: επαρχίες. епархиас) и 33 общини.

Окръзи 
 Фамагуста
 Кирения
 Ларнака
 Лимасол
 Никозия
 Пафос

Общини 
 Агия Напа (ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ)
 Агиос Атанасиос (ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
 Агиос Дометиос (ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ)
 Агландзя (ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ)
 Атинеу (ΑΘΗΕΝΟΥ)
 Аканту (ΑΚΑΝΘΟΥ)
 Амохостос (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ)
 Арадипу (ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ)
 Гермасогиа (ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ)
 Героскипу (ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ)
 Дериния (ΔΕΡΥΝΕΙΑ)
 Егоми (ΕΓΚΩΜΗ)
 Идалион (ΙΔΑΛΙΟΝ)
 Каравас (ΚΑΡΑΒΑΣ)
 Като Полемидя (ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)
 Кирения (ΚΕΡΥΝΕΙΑ)
 Китреа (ΚΥΘΡΕΑ)
 Лакатамия (ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ)
 Лапитос (ΛΑΠΗΘΟΣ)
 Ларнака (ΛΑΡΝΑΚΑ)
 Лация (ΛΑΤΣΙΑ)
 Лимасол (ΛΕΜΕΣΟΣ)
 Левкара (ΛΕΥΚΑΡΑ)
 Левконико (ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ)
 Никозия (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)
 Лиси (ΛΥΣΗ)
 Меса гитония (ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ)
 Морфу (ΜΟΡΦΟΥ)
 Паралимни (ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ)
 Пафос (ΠΑΦΟΣ)
 Пегиа (ΠΕΓΕΙΑ)
 Полис Хрисохус (ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ)
 Строволос (ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ)